Элик:

 Элик, Борис (Boris Elik, 1929—2013) — канадский хоккеист.
 Элик, Майя Аврамовна (1933—2012) — музыковед, либреттист, переводчик и редактор.
 Элик, Тодд (Todd Sloan Elik, род. 1966) — канадский хоккеист.

Также 
Алык (Элик) — селение в Губинском районе Азербайджана.